Соревнования в беге на 10 000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 6 августа.

Призёры

Финал 

DNS — не вышел на старт.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997